Scott Brown (golfer), een Amerikaans golfer
 Scott Brown (politicus), een Amerikaanse senator
 Scott Brown (voetballer), een Schots voetballer 
 Scott Brown (doelman), een Engelse doelman
 Scott Brown (pianist), een Amerikaans jazzpianist
 Scott Brown (bassist), een Amerikaans bassist
 Scott Brown (schrijver), een Amerikaans schrijver